Philippe de Croÿ ist der Name folgender Personen:
* Philippe I. de Croÿ, comte de Porcéan (1435–1511), Graf von Porcéan
 Philippe I. de Croÿ, comte de Chimay (1436–1482), Graf von Chimay
 Philippe II. de Croÿ (1496–1549), Herzog von Aarschot
 Philippe III. de Croÿ (1526–1595), Herzog von Aarschot

Siehe auch:
 Philipp von Croÿ (1801–1871), preußischer Generalleutnant